Джуаншер Бурчуладзе — грузинський політик, міністр оборони другого уряду Гарібашвілі з 22 лютого 2021 року.
 Паату Бурчуладзе — оперний співак.

грузинські прізвища